Revolução Egípcia de 1919, liderada por Saad Zaghlul e o Partido Wafd
 Revolução Egípcia de 1952, liderada por Muhammad Naguib, Gamal Abdel Nasser, e o Movimento dos Oficiais Livres
 Revolução Egípcia de 2011

Desambiguação